Melzl ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Melzl (* 1957), Schweizer Schauspielerin
 Ilse Melzl geb. Meißner (1914–2005), Chirurgin, Ehrenbürgerin von Eisfeld
 Markus Melzl (* 1952), ehemaliger Kriminalkommissär und Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt
 Stephan Melzl (* 1959), Schweizer bildender Künstler